Монголизам је пежоративни израз за Даунов синдром. Облик душевне заосталости који се дијагностикује и препознаје по различитим телесним симптомима, нарочито по косим очима који лицу таквих особа дају монголоидни израз.

Литература

Спољашње везе
 Друштво за помоћ особама са Даун синдромом Србије

Хумана генетика